Peräjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Peräjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (4,78 ha)
Peräjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (3,57 ha)

Finland
Kinisjärvi och Peräjärvi, sjö i Kittilä,  (79 ha)
Peräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,80, long 28,03), sjö i Salla, Finland,  (77 ha)
Suojärvi och Peräjärvi, sjö i Kuusamo,  (88 ha)
Peräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,23, long 26,20), sjö i Rovaniemi,  (1,3 km²)
Peräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,37, long 25,98), sjö i Rovaniemi,  (34 ha)
Peräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,37, long 28,22), sjö i Posio,  (48 ha)
Peräjärvi (sjö i Lappland, lat 66,17, long 27,72), sjö i Posio,  (1,2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn